Codó (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Codó (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Codo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza